Michelskapellen gibt es in:

 Michelskapelle (Burghausen), Burghausen, Ortsteil von Münnerstadt
 Michelskapelle (Buttlar)
 mehrere Kapellen in Mainz, siehe Kapellen in Mainz#Zerstörte oder nicht mehr existierende Kapellen